Rückbrodt heißen:

 Ole Rückbrodt (* 1983), deutscher Ruderer
 Martin Rückbrodt (* 1986), deutscher Ruderer